Угольщик:
 Угольщик — обобщающее название работников в угольной промышленности.
 Угольщик — тип судна специальной постройки, предназначенного для перевозки угля.
 Угольщик — торговец и/или возчик угля, также иногда синоним углежога (изготовителя древесных углей).

 «Угольщик» — футбольный клуб из Шахтинска.
 название футбольного клуба «Экибастузец» в 1979 году.

См. также 
 Обыкновенный угольщик — глубоководный вид рыб.